Guillemin ist der Familienname folgender Personen:

 Amédée Guillemin (1826–1893), französischer Autor und Wissenschaftsjournalist 
 Ernst Guillemin (1898–1970), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Florence Guillemin (* 1980) französische Fußballschiedsrichterin
 Francisco Romano Guillemín (1884–1950), mexikanischer Künstler
 Hélène Hillion-Guillemin (* 1969), französische Fußballspielerin
 Henri Guillemin (1903–1992), französischer Historiker
 Jean Baptiste Antoine Guillemin (1796–1842), französischer Botaniker
 Roger Guillemin (* 1924), französisch-US-amerikanischer Biochemiker und Nobelpreisträger
 Sophie Guillemin (* 1977), französische Schauspielerin
 Stephania Guillemin (* 1977), französische Bogenbiathletin
 Victor Guillemin (* 1937), US-amerikanischer Mathematiker

Weiteres:
 Imprimerie Guillemin, Druckerei in Frankreich

Siehe auch:
 Duchesne-Guillemin
 Bahnhof Liège-Guillemins, Bahnhof in Guillemins, einem Stadtteil von Lüttich, Belgien